Глухолазы () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нысский повят, Опольское воеводство. Население — 25 994 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Ныса
 Гмина Отмухув
 Гмина Прудник

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Опольского воеводства
Нысский повет